Ю́рий Алекса́ндрович Поляко́в:
 Поляков, Юрий Александрович (1921—2012) — советский и российский историк, академик РАН.
 Поляков, Юрий Александрович (1936—1996) — депутат Государственной думы Российской Федерации второго созыва.